Чемпионат Нидерландов по футболу 2010—2011 — является 55-м сезоном в Эредивизи — высшем дивизионе Нидерландов по футболу.

Чемпионат стартовал 6 августа 2010 года матчем «Рода» — «Твенте» — 0:0, и завершился 15 мая 2011. Чемпионский титул защищал «Твенте».

В турнире принимают участие 18 команд, 16 из них участвовали в прошлогоднем чемпионате. В матче последнего тура «Аякс» — «Твенте» — 3:1 определился чемпион Нидерландов. В 30-й раз в своей истории чемпионом страны стал «Аякс», опередивший занявшего второе место «Твенте» на 2 очка.

 Клубы, вышедшие в Эредивизи сезона 2010/2011
 «Де Графсхап» — 1-е место в Eerste Divisie сезона 2009/10.
 «Эксельсиор» — победитель турнира плей-офф в Eerste Divisie сезона 2008/09.

 Клубы, покинувшие Эредивизи сезона 2009/2010
 Спарта — поражение в турнире плей-офф в Eerste Divisie сезона 2009/10.
 РКК Валвейк — 18-е место в Эредивизи сезона 2009/10.

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1 С клуба «НАК Бреда» было снято одно очко.

Результаты матчей

Игры дома

Игры на выезде

Потуровая таблица

°* Клубы имеют на одну игру меньше.

Бомбардиры

Ассистенты

Количество голов по турам

Карточки

Жёлтые карточки

Красные карточки 
 /

Плей-офф

Плей-офф за попадание в Лигу Европы 
По итогам плей-офф место во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 2011/12 получил «АДО Ден Хаг».

Плей-офф за сохранение прописки в Высшем дивизионе 
По итогам плей-офф «ВВВ-Венло» и «Эксельсиор» сохранили места в Высшем дивизионе.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Эредивизи 

2010/2011
Спорт в Нидерландах в 2010 году
Спорт в Нидерландах в 2011 году
Нидерланды
Нидерланды
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011